De Coppa Italia 1992–1993 was de 46ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 23 augustus 1992 en eindigde op 19 juni 1993 met de tweede finalewedstrijd in het Olympisch Stadion in Rome onder leiding van scheidsrechter Carlo Sguizzato. De beker ging voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis naar Torino, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor AS Roma.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 1992/93
 Serie B 1992/93

Bekervoetbal 1992/93
1993